Адриан Маркович Во́лков ( года, с. Чмутово Нижегородской губернии —  года, Санкт-Петербург) — русский жанровый живописец.

Биография 

С 1841 по 1861 годы Волков учился в Академии художеств.

До 1855 года обучался у профессора Ф. А. Бруни в классе исторической живописи, впоследствии перешел в класс «живописи народных сцен».

В 1852 году получил Малую серебряную медаль, в 1853-м Большую серебряную медаль.

В 1855 и 1857 годах удостоен Малых серебряных медалей.

В 1858 году за картину «Обжорный ряд в Петербурге» вручена Малая золотая медаль Академии.

В 1860 году за картину «Прерванное обручение» удостоен Золотой медали.

В 1861 году получил звание классного художника за картину «Обжорный ряд в Санкт-Петербурге».

Являлся автором сатирических рисунков в журнале «Искра», издавал в 1871—1893 журнал «Маляр»

Автор первой картины о последней дуэли А. С. Пушкина (художника консультировал секундант поэта К. Данзас). В 1968 году картина была обнаружена в Вологде у инженера Т. А. Рачевой и передана во Всесоюзный музей А. С. Пушкина.

Примечания

Ссылки 
 
 Волков Адриан Маркович 

Выпускники Императорской Академии художеств
Художники России XIX века